Гайдук ( — букв. погонщик) — многозначный термин, может означать:

 Гайдук — украинская фамилия, распространена также в Беларуси, Польше и России.
 Гайдук — название повстанцев (разбойников) в некоторых славянских государствах.
 Гайдук — служитель у вельмож, для прислуги при езде, запяточник высокого роста, в венгерской, гусарской или казачьей одежде.

Фамилия 
 Гайдук, Александр Константинович (1909—1999) — советский строитель, лауреат Ленинской премии.
 Гайдук, Анна Семёновна (1924—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Гайдук, Борис Викторович (род. 1967) — российский писатель.
 Гайдук, Валерий Викентьевич (род. 1950) — белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Республики Беларусь. 
 Гайдук, Виталий Анатольевич (род. 1957) — президент консорциума «Индустриальная группа».
 
 Гайдук, Иван Илларионович (1923—1985) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Гайдук, Константин Алексеевич (1910—1943) — советский шахматист и журналист.
 Гайдук, Олег Васильевич (род. 1965) — украинский деятель в области связи, государственный служащий.
 Гайдук, Павел Анатольевич (род. 1976) — казахстанский прыгун с трамплина, участник двух Олимпиад.
 Гайдук, Сергей Анатольевич (род. 1963) — контр-адмирал, командующий ВМС Украины.
 Гайдук, Станислав Аркадьевич (1945—2017) — советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист.
 Гайдук, Юрий Игоревич (род. 1985) — украинский саночник, участник двух зимних Олимпийских игр.

Составная фамилия 
 Лабош-Гайдук, Леона (род. 1935) — русинский педагог, сербско-русинский деятель просвещения.

Топоним 
 Гайдук — село в Краснодарском крае, подчинённое администрации Новороссийска.
 Гайдук — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД в селе Гайдук.

Гидроним 
 Гайдук (Гуйдук) — исчезнувшая река в долине Кумы.
 Гайдук (западный) — водоток в Калмыкии.
  — водоток в Калмыкии.

См. также 
 Гайдучик

Примечания